Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow (1829–1903) – filozof religijny i futurysta
 Nikołaj Fiodorow (1900-1940) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Nikołaj Pietrowicz Fiodorow (1914–1994) – radziecki animator i reżyser filmów animowanych
 Nikołaj Wasiljewicz Fiodorow (ur. 1958) – rosyjski polityk, były prezydent Republiki Czuwaskiej
 Nikołaj Pietrowicz Fiodorow (1915–1944) – radziecki wojskowy, Bohater Związku Radzieckiego